Фридерих () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Фридерих, Карл (1899—1978) — немецкий дирижёр.
 Фридерих, Петер (род. 1942) — швейцарский дипломат.